De gevangenneming van Christus (navolger van Jheronimus Bosch), een schilderij van een navolger van Jheronimus Bosch
 De gevangenneming van Christus (Caravaggio), een schilderij van Caravaggio